Alakrunni kan syfta på följande platser:

Finland 

 Alakrunni, Sastmola, Satakunta, 
 Alakrunni, Sagu, Egentliga Finland,

Se även
Algrund
Algrundet
Algrunden
Alagrundet
Alagrunden
Allgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar